Mumbai Sevens 2012 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Mumbai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 13–14 października 2012 roku na Bombay Gymkhana Club w Mumbaju będąc trzecim turniejem sezonu 2012.

Informacje ogólne 
Rozegrane w Bombay Gymkhana Club zawody były trzecim turniejem sezonu 2012 i wzięło w nich udział po raz pierwszy szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozstawienie i podział na grupy zostały ogłoszone 27 września 2012 roku.

Zdecydowanym faworytom do triumfu w końcowej klasyfikacji, reprezentacjom Japonii i Hongkongu do zdobycia mistrzostwa kontynentu wystarczała różnica jednej pozycji nad najgroźniejszym rywalem. Zespoły te łatwo przeszły przez fazę grupową i zgodnie z przedturniejowymi zapowiedziami spotkały się one w finale. Mecz ten na swoją korzyść rozstrzygnęli reprezentanci Hongkongu zdobywając tym samym pierwszy tytuł mistrzów Azji.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych turniejów sezonu, wraz z zawodami odbyły się treningi i pokazy dla dzieci.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2012
Mumbai Sevens